Bienvenida hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
 Bienvenida (Badajoz), localidad de la que proviene la familia de toreros homónima.
 La Bienvenida, pedanía del municipio de Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real.

Personas
 Bienvenida (familia), familia de toreros españoles:
 Manuel Mejías Rapela Bienvenida, apodado Papa Negro (1884-1964), torero, padre de:
 Manuel Mejías Jiménez, más conocido como Manolo Bienvenida (1912-1938), torero.
 José Mejías Jiménez, más conocido como Pepe Bienvenida (1914-1968), torero.
 Antonio Mejías Jiménez, más conocido como Antonio Bienvenida (1922-1975), torero.
 Ángel Luis Bienvenida, apodado dandi, (1924-2007), torero.